Аделаида Саксен-Мейнингенская:

 Аделаида Саксен-Мейнингенская (1792—1849) — германская принцесса и королева-консорт Великобритании и Ирландии.
 Аделаида Саксен-Мейнингенская (1891—1971) — принцесса Саксен-Мейнингенская, дочь принца Фридриха Саксен-Мейнингенского.